Die Bezeichnung Senat Wedemeier steht für von Klaus Wedemeier geführte Bremer Landesregierungen:

 Senat Wedemeier I Bremer Landesregierung vom 18. September 1985 bis 15. Oktober 1987
 Senat Wedemeier II Bremer Landesregierung vom 15. Oktober 1987 bis 11. Dezember 1991
 Senat Wedemeier III Bremer Landesregierung vom 11. Dezember 1991 bis 4. Juli 1995